Jehli ist ein Eigenname

 Anita Jehli (* 1966), Schweizer Musikerin
 Arno Jehli (* 1950), Schweizer Musiker
Siehe auch
Jehly